Паста може да се отнася за:

 Паста – тестени изделия в италианската и средиземноморската кухня.
 Паста за зъби
 Паста като сладкиш
 Техника в изобразителното изкуство
 Мек свързващ материал, най-вече в техниката и строителството
 Джудита Паста – италианска оперна певица